Die 144. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  144. Division (Japanisches Kaiserreich), im Februar 1945 aufgestellte Küstenverteidigungsdivision
  144. Division (Volksrepublik China) der 42. Armeegruppe, führte 2002 Landeoperationen im Südchinesischen Meer durch, 2007 nicht mehr aktiv

Liste militärischer Divisionen nach Nummern